Ру́гайский край (; ) — бывшая административно-территориальная единица на востоке Латвии, в историко-культурной области Латгалия. Край состоял из двух волостей, центром края являелось село Ругайи.

Край был образован 1 июля 2009 года из части расформированного Балвского района.

Площадь края составляла 512 км². Граничил с Гулбенским, Балвским и Лубанским краями.

В 2021 году в результате новой административно-территориальной реформы Ругайский край был упразднён, а обе волости края были включены в Балвский край.

Население 
По оценке на 1 января 2015 года, население края составляло 2266 постоянных жителей, на 1 января 2010 года — 2652 человека.

Национальный состав 
Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Территориальное деление 
 Лаздукалнская волость (, центр — Бенислава)
 Ругайская волость (, центр — Ругайи)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ругайского края